Liezel Huber e Bob Bryan erano i detentori del titolo, ma Bryan non ha partecipato quest'anno.

Liezel Huber ha fatto coppia con Mahesh Bhupathi.

Katarina Srebotnik e Nenad Zimonjić hanno battuto in finale Jaroslava Švedova e Julian Knowle 4-6, 6-3, [11-9].

Teste di serie

 Liezel Huber /  Mahesh Bhupathi (primo turno)
 Cara Black /  Leander Paes (quarti di finale)
 Nuria Llagostera Vives /  Oliver Marach (semifinale)
 Bethanie Mattek-Sands /  Mark Knowles (primo turno)

 Alisa Klejbanova /  Maks Mirny (quarti di finale) 
 Katarina Srebotnik /  Nenad Zimonjić (campioni) 
 Lisa Raymond /  Wesley Moodie (primo turno) 
 Yan Zi /  Mariusz Fyrstenberg (primo turno)

Coppie che hanno ricevuto una wildcard 
  Stéphanie Cohen-Aloro /  Thierry Ascione
  Julie Coin /  Nicolas Mahut
  Mathilde Johansson /  Sébastien de Chaunac
  Kristina Mladenovic /  Alexandre Sidorenko
  Pauline Parmentier /  Marc Gicquel
  Aurélie Védy /  Michaël Llodra

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Francia 2010
ATP World Tour 2010